Toma de Mahdía puede referirse a varios hechos de armas en esta localidad tunecina:

Cruzada de Mahdía (1087), que tomó y saqueó la ciudad antes de retirarse.
Toma de Mahdía (1550), por una fuerza española al mando de Andrea Doria.